

Antroponimi 
 Reese – variante del nome proprio di persona gallese Rhys

Geografia 
 Reese – borgata tedesca
 Reese – località statunitense nel Michigan
 Reese – località statunitense nel Texas

Personaggi 
 Reese – personaggio della serie televisiva Malcolm
 Reese – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Kyle Reese – personaggio della serie di film Terminator
 John Reese – personaggio della serie televisiva Person of Interest

Persone 
 Adrienne Reese, meglio conosciuta con il ring name Ember Moon – wrestler statunitense
 Aubrey Reese – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Brittney Reese – atleta statunitense
 Chip Reese – giocatore di poker statunitense
 Della Reese – cantante, attrice e predicatrice religiosa statunitense
 Derek Reese – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
 Elmer Jacob Reese – astronomo e astrofilo statunitense
 Elvis Reese –  hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio sloveno naturalizzato tedesco
 Evan Reese Jager – siepista e mezzofondista statunitense
 Fabian Reese – calciatore tedesco
 George Reese – cestista statunitense
 Gustave Reese – musicologo e docente statunitense
 Hans Reese – calciatore tedesco
 Hunter Reese – tennista statunitense
 Jimmy Reese – cestista statunitense
 Lil Reese – rapper statunitense
 John H. Reese – scrittore statunitense
 Melissa Reese – cantautrice e musicista statunitense
 Pee Wee Reese – giocatore di baseball statunitense
 Rhett Reese – sceneggiatore statunitense
 Shayne Reese – nuotatrice australiana
 Søren Reese – calciatore danese

Altro 
 Reese's – marchio dell'azienda statunitense Hershey Company

Pagine correlate 
 Rees
 Reece
 Rhys (disambigua)